Чукчаги́рское о́зеро — крупное пресноводное озеро в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края в бассейне реки Амгунь.

Глубина до 6 метров. Площадь зеркала 366 км², с островами — 386 км². Много высоких (более 50 м) лесистых островов, есть также плавучие — сплавни. Два крупных острова (Джалу и Годбаньки) разделяют озеро на три плёса.

Берега извилистые, в северной части низкие болотистые. На северо-восточном берегу посёлок Чукчагир.

Вытекающая река Ольджикан (Ольгин) впадает в реку Амгунь. Питание снеговое, дождевое и грунтовое. Ледостав с конца октября — начала ноября до мая.

Примечания

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия, Том 4 / Гл. ред. Григорьев А. А. — М.: Советская энциклопедия, 1964. — 448 с. с илл., 10 л. карт
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 489. — 538 с. — 100 000 экз

Озёра Хабаровского края
Район имени Полины Осипенко
Бассейн Амгуни